Луко може да се односи на:

 Луко, Коњиц, Босна и Хецеговина
 Луко (Калиновик), Калиновик, Босна и Хецеговина
 Луко (Асколи Пичено), Италија